Населення Львівської області на 1 травня 2019 року становило 2 516 780 осіб. Міське населення становить 60,97%, сільське 39,03%

Густота населення 
Середня густота населення становить 117.0 осіб на км²

Динаміка населення 
Історична динаміка чисельності населення області (у сучасних кордонах)

Чисельність наявного населення районів та міст області за переписами

Міське населення

Вікова структура 

Статево-вікова структура (на 1 січня 2018 року)  

Статево-вікова піраміда населення Львівської області (2018)

Природний рух

Національний склад  
Національний склад населення Львівської області за результатами переписів:

Національний склад населення Львівської області станом на 2001 рік

Національний склад районів та міст Львівської області за переписом 2001 року, %

Національний склад міст Львівської області за переписом населення 2001 р., у %:

Мовний склад 
Рідна мова населення Львівської області за результатами переписів населення, %

Рідна мова населення Львівської області за переписом 2001 р.

Рідна мова найчисленніших національностей Львівської області за даними перепису 2001 р.

Рідна мова найчисленніших національностей Львівської області за даними перепису 1970 р.

Вільне володіння мовами 
За даними перепису населення 1989 року, 96,03% мешканців Львівської області вказали вільне володіння українською мовою, а 63,31% - російською мовою. 98,58% мешканців Львівської області вказали вільне володіння мовою своєї національності.

Вільне володіння мовами найчисленніших національностей Львівської області за даними перепису населення 1989 р

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 99,55% мешканців Львівської області вказали вільне володіння українською мовою, а 21,06% - російською мовою. 99,47% мешканців Львівської області вказали вільне володіння мовою своєї національності.

Вільне володіння мовами найчисленніших національностей Львівської області за даними перепису населення 2001 р.

Міграційний рух населення 
За 2009 рік:
У межах України: 
Число прибулих: 28982 (11,4 на 1000 осіб)
Число вибулих: 29418 (11,6 на 1000 осіб)
Приріст: −436 (-0,2 на 1000 осіб)

Зовнішня міграція: 
Число прибулих: 529 (0,2 на 1000 осіб)
Число вибулих: 636 (0,2 на 1000 осіб)
Приріст: −107 (-0,0 на 1000 осіб)

Місце народження 
За переписом 2001 року 94,2% населення Львівської області народилися на території України (УРСР), 5,8% населення на території інших держав (зокрема 2,8% - на території РФ/РРФСР, 2,0% на території Польщі. 86,3% народилися на території Львівської області, 7,9% - у інших областях України.

Питома вага уродженців різних регіонів України у населенні Львівської області за переписом 2001 року:

Зайнятість населення 
Сфери зайнятості населення області за переписом 2001 року

Див. також 

 Львівська область
 Населення Львова

Примітки

Джерела 

 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/ds/kn/kn_u/kn1209_u.html 
 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/ds/pp/pp_u/pp1209_u.html 
 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2009/ds/mr/mr_u/mr1209_u.html